Волосское () — село в Деражнянском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 635 человек. Почтовый индекс — 32251. Телефонный код — 3856. Занимает площадь 3,645 км². Код КОАТУУ — 6821581201.

Местный совет 
32251, Хмельницкая обл., Деражнянский р-н, с. Волосское, ул. Садовая, 36

Персоналии 
 Гребенюк, Евтей Моисеевич — Герой Советского Союза.
 Зозуля, Иван Саввович (род. 1939) — украинский и советский невропатолог. Заслуженный деятель науки и техники Украины. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.
 22 октября 1835 г. здесь погиб Устим Кармелюк, предводитель крестьянского движения на Подолье в 1813—1835 гг.

Примечания

Ссылки 
 Волосское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Деражнянского района